Charl Schwietert (1943), een Nederlands journalist
Ben Schwietert (1997), een Nederlands zwemmer